Vega poate fi:

 Vega, stea a constelației Lira
 Vega Ploiești, rafinărie de petrol din România
 Vega Holding, companie din România
 Vega Turism, companie din România
 Lope de Vega, scriitor spaniol

Locuri
 Vega, Alberta, Canada
 Vega (Norvegia)
 Vega, Haninge, Suedia
 Vega, California, SUA
 Vega, Texas, SUA
 Insula Vega, Antarctica
 Vega, Madrid, Spania